Danna Paola puede referirse a:

Danna Paola, actriz y cantante mexicana;
Danna Paola, primer EP homónimo de Danna Paola;
Danna Paola, cuarto álbum de estudio de Danna Paola.
Danna Paola en vivo, DVD de 2006.